

Населені пункти та їхні частини
 Сосновець — місто на правах повіту в Сілезькому воєводстві
 Сосновець — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Сосновець — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Сосновець — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сосновець — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Сосновець — частина села Рудка в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Сосновець — частина села Турув у гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Сосновець — частина села Марянек у гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Сосновець — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Сосновець — частина села Себоровіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки